Ultimate Collection (Anastacia-album)
Ultimate Collection (B.B. King-album)
Ultimate Collection (Gwen Guthrie-album)
Ultimate Collection (Rick Astley-album)
Ultimate Collection (Shanice-album)
Ultimate Collection (Small Faces-album)
 Ultimate Collection (Cocker-album) (2004)